Kamen iz Rosette
 Rosette (grad) (Rosetta (grad)), grad u Egiptu, poznat po kamenu iz Rosette 

Vidi i:
 rozeta
 Rosetta